Секс Пистълс () е британска пънк група, създадена в Лондон през 1975 г. Те са единствената банда, която изцяло се отъждествява с пънк движението в Англия през първата половина на 70-те.

Съставът е „рожба“ на предприемчивия собственик на секс магазин Малкалм Макларан, продуцент на американската глем рок група Ню Йорк Долс. Макларъм вижда в пънка златна мина, ако се популяризира сред работническата класа на Лондон. Намира нужните младежи от тази прослойка, които се навъртат около магазина му. След тях забелязва и Джон Лайдън, бъдещия фронт-мен на състава, който носи тениска с надпис Аз мразя Пинк Флойд (I Hate Pink Floyd). Лайдън е поканен на прослушване и включен веднага в бандата, като Макларъм му дава прозвището Rotten (Прогнил). Продуцентът гради целия имидж и поведение на групата.

Секс Пистълс привличат вниманието на медиите и обществеността през 1976 г. с песента Anarchy in the U.K., която още в началото съдържа цялата „философия“ на пънк движението „Незабавно и веднага! Анархия! Аз съм анархист! Аз съм антихрист! Не зная какво искам, но зная как да го постигна – ще унищожавам всеки минувач, защото искам да бъде Анархия“. Още една култова песен на състава, излязла в следващата година, е God Save The Queen, която директно е насочена срещу монархията и кралицата на Великобритания. След тях издават единствения си официален студиен албум Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols.

Групата просъществува значително кратко – три години, които са изпълнени със скандали и противоречия между Макларан и членовете. Съставът претърпява няколко промени. Глен Матлок, първия басист на групата, е заменен, защото „им напомнял за Бийтълс“. Впоследствие Матлок свири с тях на реюниъните им. През 1977 г. той е заменен от Сид Вишъс. Това обаче не поправя проблемите в състава. Фирмите, примамени от лесната печалба, една по една се оттеглят. Единственото турне на групата в САЩ е пълен провал. Между Ротън и Макларъм избухва конфликт, поради опитите на мениджера да пъдържа имиджа на бандата с нови скандали. Лайдън напуска през 1978 г. и основава пост-пънк проектът Пъблик Имидж Лимитид. Макларън прехвърля вниманието си върху Сид Вишъс, който обаче има проблеми с наркотиците. След като е обвинен в убийството на приятелката си, Вишъс умира от свръхдоза хероин през 1979 г.

За това кратко време Секс Пистълс успяват да се покрият със скандална слава и да станат едни от най-влиятелни групи за следващите вълни пънк музиката. Съставът е считан за една от емблемите на 70-те, въвеждайки нова мода на обличане, поведение и свирене на сцена.

От 1996 г. групата се събира няколко години подред за реюниан концерти, както и да презапишат стари техни хитове.

Членове 
 Джони „Ротън“ Лайдън (артистичен псевдоним Джони Ротън) – вокали
 Стийв Джоунс – китара
 Глен Матлок – бас китара (до 1977 и от 1996)
 Сид Вишъс – бас китара (от 1977)
 Пол Кук – барабани

Дискография 
 Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols (1977)
 The Great Rock and Roll Swindle (1979)
 Flogging a Dead Horse (1980)

Източници